Імаго — доросла (статевозріла) стадія індивідуального розвитку комах та деяких інших членистоногих
 Імаго — римський штандарт
 Імаго — термін, придуманий Карлом Юнгом, щоб описати відмінність між об'єктивним довкіллям і суб'єктивним його сприйняттям